Тор може да се односи на следеће:
 Тор (митологија), бог у нордијској митологији
 Тор (јединица), физичка јединица за притисак
 Тор (грађевина), ограда у коју се затвара стока, обор
 Тор (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Тор (стрип), стрип издавачке куће Марвел
 Тор (стаја), помоћни објекат за домаће животиње (стоку)
 Триметиламин--{N}--оксид редуктаза, ензим
 Триметиламин--{N}--оксид редуктаза (citohrom c), ензим
 Тор (филм), филм из 2011.
 Тор: Мрачни свет, филм из 2013.
 Тор (софтвер), анонимна мрежа